Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2013 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Marion Bartoli je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Serena Williams (četrti krog)
  Viktorija Azarenka (drugi krog, poškodba)
  Marija Šarapova (drugi krog)
  Agnieszka Radwańska (polfinale)
  Sara Errani (prvi krog)
  Li Na (četrtfinale)
  Angelique Kerber (drugi krog)
  Petra Kvitová (četrtfinale)
  Caroline Wozniacki (drugi krog)
  Marija Kirilenko (prvi krog)
  Roberta Vinci (četrti krog)
  Ana Ivanović (drugi krog)
  Nadja Petrova (prvi krog)
  Samantha Stosur (tretji krog)
 ' Marion Bartoli (prvakinja)
  Jelena Janković (drugi krog)

<ol start=17>
  Sloane Stephens ''(četrtfinale)
  Dominika Cibulková ''(tretji krog)
  Carla Suárez Navarro ''(četrti krog)
  Kirsten Flipkens ''(polfinale)
  Anastazija Pavljučenkova ''(prvi krog)
  Sorana Cîrstea ''(drugi krog)
  Sabine Lisicki '' (finale)
  Peng Šhuai ''(drugi krog)
  Jekaterina Makarova ''(tretji krog)
  Varvara Lepchenko ''(prvi krog)
  Lucie Šafářová ''(drugi krog)
  Tamira Paszek ''(prvi krog)
  Alizé Cornet ''(tretji krog)
  Mona Barthel ''(drugi krog)
  Romina Oprandi ''(prvi krog, poškodba)
  Klára Zakopalová ''(tretji krog)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= P Kvitová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= C Vandeweghe
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=
| RD1-team03= K Bertens
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Švedova
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= G Muguruza
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= A Keothavong
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= J Larsson
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= J Makarova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= C Suárez Navarro
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= S Arvidsson
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Lučić-Baroni
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= E Bouchard
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=7<sup>7
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= G Voskoboeva
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6<sup>5
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= V Razzano
| RD1-score15-1=6<sup>1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= A Ivanović
| RD1-score16-1=7<sup>7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= P Kvitová
| RD2-score01-1=w/o
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Švedova
| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= G Muguruza
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=7<sup>7
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= J Makarova
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6<sup>3
| RD2-score04-3='''6

| RD2-seed05=19
| RD2-team05=

8. del

Ženske posamično
2013